Марк Мартин Ламти (; родился 28 января 2001 года в Кёльн, Германия) — тунисский футболист, защитник немецкого клуба «Байер 04» и сборной Туниса.

Клубная карьера 
Ламти родился в Германии в семье выходцев из Туниса. Футболом он начал заниматься в академии клуба «Байер 04».

Международная карьера 
7 июня 2019 года в товарищеском матче против сборной Ирака Ламти дебютировал за сборную Туниса.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Туниса
Игроки сборной Туниса по футболу